Azure (engelsk ord der betyder azurblå opkaldt efter Lapis lazuli) har flere specialiseringer:
 Azure Ray - en USA musikerduo
 Microsoft Azure - en sky service platform
 Bentley Azure - to Cabriolet bilmodeller
 Azure (tidsskrift) - israelsk tidsskrift

Se også
 Lapis lazuli
 Azur